Эль-Семильеро () — населённый пункт сельского типа в юго-западной части Уругвая, в департаменте Колония.

География 
Эль-Семильеро расположен на дороге № 50, примерно на полпути между пересечением с национальным шоссе № 1 и небольшим городком Тарарирас. Населённый пункт находится примерно в 24 км от административного центра департамента, города Колония-дель-Сакраменто. Абсолютная высота — 40 метров над уровнем моря.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 600 человек.
 

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 План Эль-Семильеро

Населённые пункты Уругвая